Поперечка — топоним в России:

Реки 
 Поперечка (приток Сетовки) — в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Поперечка (приток Чистюньки) — в Алтайском крае.
 Поперечка (приток Чети) — в Боготольском районе Красноярского края.
 Поперечка (приток Чернавки)
 Поперечка (приток Балахтона)
 Поперечка (приток Большого Мангугая)
 Поперечка (приток Ирбы)
 Поперечка (приток Кунчугурки)
 Поперечка (приток Рыбной)
 Поперечка (приток Сининды)
 Поперечка (приток Сыды)
 Поперечка (приток Тахеяжа)
 Поперечка (приток Тяжина) — приток Тяжина в Кемеровской области.
 Поперечка (река, впадает в озеро Хаты-Талга)

Населённые пункты
 Поперечка — посёлок в Федьковском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области